Voetbal
 Vierde klasse 2014-15 (voetbal België)
 Vierde klasse 2014-15 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 2014-15 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 2014-15 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 2014-15 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 2014-15 (hockey)
 Vierde klasse 2014-15 (korfbal)